Live at the Roxy est un album de Nicolette Larson paru en 1979.
 Live at the Roxy est un album de Michel Polnareff paru en 1996.
 Live at the Roxy est un album du groupe de punk californien Social Distortion paru en 1998.
 Live at the Roxy est un album de Bob Marley & The Wailers paru en 2003.

Homonymie